Cepogo (Cepogo)
 Cepogo (Kembang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing